«Форрест Гамп» — фильм Роберта Земекиса, экранизация романа Грума.

«Форрест Гамп» также может означать:

 Форрест Гамп (роман) — роман Уинстона Грума.
 Форрест Гамп (персонаж) — главный герой романа Грума и экранизации.